Les termes siège de Tarragone ou bataille de Tarragone peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
 le  durant la guerre civile catalane
 la Bataille de Tarragone (juillet 1641) une bataille navale de la guerre de Trente Ans
la Bataille de Tarragone (août 1641) une autre bataille navale également de la guerre de Trente Ans
 le  également de la guerre de Trente Ans
le  pendant la guerre des faucheurs ;
le siège de Tarragone (1809) pendant la guerre d'Espagne qui se termina par la levée du siège des assiégeants français en raison du manque de vivres ;
le siège de Tarragone (1811) pendant la guerre d'Espagne qui se termine par la prise de la ville par les troupes françaises ;
le siège de Tarragone (1813) pendant la guerre d'Espagne entrepris sans succès par les troupes anglaises ;
le siège de Tarragone (1823) pendant l'expédition d'Espagne par les troupes françaises.

Homonymie de sièges